Allonne puede referirse a: 

 Allonne, comuna de Deux-Sèvres.
 Allonne, comuna de Oise.